Паре может означать:

Географические названия:
 Паре — коммуна в Италии.
 Паре — горы в Танзании.
 Паре — деревня в Белоруссии.

Люди:
 Паре, Амбруаз (1510—1590) — французский хирург, считающийся одним из отцов современной медицины.
 Паре, Джессика (род. 1982) — канадская актриса.
 Паре, Майкл (род. 1958) — американский актер.
 Паре, Поль (1886—1979) — французский дирижёр, органист и композитор.

См. также 
 Папум-Паре — округ в индийском штате Аруначал-Прадеш.
 Парре